Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 3–6, 6–3, 6–4 contro Andre Agassi.

Teste di serie

  Andre Agassi (campione)
  Andy Roddick (finale)
  James Blake (quarti di finale)
  Taylor Dent (primo turno)

 Vince Spadea (secondo turno) 
 Jan-Michael Gambill (primo turno) 
n/a
 Hyung-Taik Lee (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2003
ATP Tour 2003